Ваньо — фамилия.

Известные носители 
 Ваньо, Светлана Геннадьевна (Поздеева; род. 1977) — российская пловчиха.
 Ваньо, Эжен (1846—1913) — французский священник и ботаник.